

События 
 Развод Карла Великого с Дезидератой. 25 декабря — женитьба Карла на Хильдегарде из Аламании, которая родила ему трёх сыновей и трёх дочерей.
 После смерти своего брата Карломана Карл Великий стал единолично править франками. Вдова Карломана Герберга с двумя сыновьями бежала к Дезидерию.
 На реке Трайзен основано бенедиктинское аббатство св. Ипполита (), которое впоследствии разрослось в город Санкт-Пёльтен (современная Австрия).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 771 году
 Эмир Кордовы Аль-Хакам I

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 771 году
 4 декабря умер Карломан — брат и соправитель Карла Великого

См. также